Finlandsserien (finska: Suomisarja) kan syfta på:

Sport 
 Finlandsserien i bandy
 Finlandsserien i innebandy
 Finlandsserien i ishockey

Litteratur 
 Finlandserien (bokserie), verk i fem volymer av den finländske författaren Hannu Salama